Prelesje (gmina Črnomelj)
 Prelesje (gmina Gorenja vas-Poljane)
 Prelesje (gmina Litija)
 Prelesje (gmina Šentrupert)